Берсиров — адыгейская и абхазская фамилия. Известные носители:

 Берсиров, Батырбий Махмудович (род. 1939) — языковед, организатор науки, доктор филологических наук, профессор, директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований.
 Берсиров, Беслан Рамазанович (род. 1958) — российский предприниматель, совладелец компании ЗАО «Строительный трест».